Название «Дезертир» может относиться к нескольким художественным фильмам:

 «Дезертир» — фильм Всеволода Пудовкина (1933).
 «Дезертир» — фильм Вадима Костроменко (1990).
 «Дезертир» — фильм Юрия Музыки (1996).